

Chansons 
 Je te donne, une chanson de Léo Ferré parue en 1976 sur l'album éponyme.
 Je te donne, une chanson de Jean-Jacques Goldman enregistrée en 1985.

Album 
 Je te donne : album de Léo Ferré (1976).